Viñoly ist der Name folgender Personen:

 Rafael Viñoly (1944–2023), uruguayisch-amerikanischer Architekt
 Román Viñoly Barreto (1914–1970), uruguayisch-argentinischer Theater- und Filmregisseur